Le nom de Wulf ou von Wulf, ancienne forme du mot germanique Wolf signifie loup.

Patronymie 

 Andrea Wulf (née en 1972) est une historienne et écrivain allemande.
 Berthold Wulf (1926-2012) est un philosophe, poète, prêtre et orateur allemand.
 Georg Wulf (1895-1927) est un pionnier de l'aviation et constructeur allemand.
 Joseph Wulf (1912-1974) est un historien juif allemand.
 Rudi Wulf (1984-) est un joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 Rudolf Wulf (1905-1972) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Nom à particule
 Jimmy De Wulf (1980-) est un joueur de football belge ; 
 Karel De Wulf (1865-1904), architecte belge ; 
 Maurice De Wulf (1867-1947) est un historien belge de la philosophie médiévale ; 
 Roger De Wulf est un homme politique belge néerlandophone ; 
 Famille von Wulf est porté par plusieurs familles de la noblesse germanique.
 Personnage de fiction
 Wulf est un personnage du légendaire de l’écrivain britannique , cité dans le Seigneur des anneaux.
 Wulf the Barbarian, comics d'Atlas Seabord.

Industrie 
 Focke-Wulf est une société de construction aéronautique allemande.

Divers 
 Le canevas de Wulff est utilisé en tectonique, l'étude des déformations terrestres, pour projeter des déformations sur un plan.